Daniel Orozco Álvarez (Fuengirola, 1987. február 19. –) spanyol labdarúgóhátvéd, 2013 óta nincs csapata.

További információk 
BDFutbol profil
Futbolme profil 
La Preferente profil 
Soccerway profil

Spanyol labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Málaga CF labdarúgói
Az Asztérasz Tripolisz labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek